Giovanni Francesco Guerrieri ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Francesco Guerrieri (Maler) (1589–1657), italienischer Maler
 Giovanni Francesco Guerrieri (Bischof) (1753–1822), italienischer Kurienerzbischof